Eőry Zoltán (Győr, 1936. március 8. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
Az általános iskolában ismerkedett meg a labdarúgással. 1951-től a Győri ETO különböző korosztályos csapataiban rúgta a labdát. Labdarúgó pályafutását NB I tartalék osztályában egyetemi tanulmányai miatt 1961-ben fejezte be. A játékvezetés mellett, a Nemzeti Banknál elkötelezett tenisz sportoló – NB II-es minősítéssel – lett, amit általános egészségügyi mozgásként a mai napig rendszeresen művel.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1965-ben a Budapesti Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága előtt tette le, 1973-ban lett az országos, NB II-es játékvezetői keret tagja. 1976-ban minősítették NB I/B-s játékvezetőnek. Szakmai felkészültségét elismerve, az NB I-ben kirakat mérkőzésen, kettős rangadókon a Népstadionban rendszeresen, nemzetközi kupatalálkozón több alkalommal kapott lehetőséget a labdarúgás szolgálatára labdarúgó-partbíróként. Játékvezetői mottója: megelőzéssel a játékos pályán tartása. Az aktív játékvezetéstől 1988-ban vonult vissza.

Emlékezetes kupa- és válogatott mérkőzései

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 2

Szabad Föld Kupa

Sportvezetőként
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Testület (JT) Szervező Albizottságának vezetője, országos ellenőr. Rendszeres megtiszteltetésként kapta, hogy az elhunyt játékvezető sírja mellett gyászbeszédet tarthatott. Ellenőri mottója: építő kritika alkalmazása.

Sikerei, díjai 
1984-ben Szlávik András a Játékvezető Bizottság elnöke több évtizedes játékvezetői pályafutásának elismeréseként aranyjelvény kitüntetésbe részesítette.

Források

További információk 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Győriek
1936-ban született személyek
Élő személyek